Espulsione dello straniero, istituto del codice penale italiano
Cacciata dei progenitori dall'Eden, o Espulsione dei progenitori, affresco di Masaccio
Espulsione dei tedeschi dopo la seconda guerra mondiale, evento storico seguente alla fine della Seconda guerra mondiale
Espulsione di massa coronale, fenomeno solare
Espulsione – Sanzione disciplinare in sport di squadra